Maybaum steht für:

 Maybaum (Unternehmen), ein ehemaliger deutscher Hersteller von Elektrokleingeräten

Maybaum ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Maybaum (1896–1955), deutscher Historiker
 Ignaz Maybaum (1897–1976), österreichischer Rabbiner
 Jakob Maybaum (1888–1978), deutscher katholischer Geistlicher
 Johannes Maybaum (1864–1932), deutscher Gymnasiallehrer, Altphilologe und Numismatiker